Змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2013 у Москві проходили 13 та 15 серпня на стадіоні «Лужники».

Рекорди 

До початку змагань, основні рекордні результати були наступними:

Під час змагань був встановлений новий рекорд чемпіонатів світу:

Розклад

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: подолання висоти 2,31 м або входження до 12 найкращих за результатом атлетів у обох групах кваліфікації ().

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2013
Стрибки у висоту на чемпіонатах світу з легкої атлетики